Zollernalbbahn steht für:
die Kursbuchstrecke 766 der Deutschen Bahn, siehe Bahnstrecke Tübingen–Sigmaringen 
die Verkehrslinien der Hohenzollerischen Landesbahn:
 Zollernalbbahn 1: Tübingen–Sigmaringen (siehe oben)
 Zollernalbbahn 2: Hechingen–Sigmaringen (siehe Bahnstrecke Hechingen–Gammertingen) 
 Zollernalbbahn 3: Balingen–Schömberg (siehe Bahnstrecke Balingen–Rottweil)
 Zollernalbbahn 4: Eyach–Hechingen (siehe Bahnstrecke Eyach–Hechingen)